Андре́й Анато́льевич Ру́сол (; ) — украинский футболист, защитник, футбольный функционер. Наиболее известен по выступлениям за днепропетровский «Днепр» и сборную Украины.

Биография 

Воспитанник ДЮСШ «Звезда» (Кировоград) и ДЮСШ «Кривбасс» (Кривой Рог). Дебютировал в высшей лиге 22 мая 1999 года (СК «Николаев» — «Звезда»). Это была единственная игра Андрея за кировоградцев. В том же году Русол провёл 9 матчей за «Звезду-2».

В 1999 году Русол перешёл в «Кривбасс», с которым стал бронзовым призёром чемпионата. Также сыграл в 23-х матчах за «Кривбасс-2».

В 2003 году стал игроком днепропетровского «Днепра», но играть начинал за «Днепр-2». Начиная с сезона 2003/04 Андрей становится твёрдым игроком «основы» и одним из лидеров команды. В каждом сезоне проводил минимум по 25 матчей. В 2008 году стал капитаном «Днепра». Вместе с днепропетровской командой стал финалистом Кубка Украины и Кубка Интертото, а также бронзовым призёром чемпионата Украины.

Дебютировал в национальной сборной Украины 31 марта 2004 года в товарищеском матче со сборной Македонии.

Русол получил первое предупреждение в истории сборной Украины на чемпионатах мира (на 17-й минуте матча против Испании) и забил первый гол сборной на мундиалях (на 4-й минуте матча против Саудовской Аравии). На том же чемпионате украинцы дошли до 1/4 финала, что до сих пор является их лучшим достижением на мировых первенствах. Всего за национальную команду провёл 49 матчей, в которых забил 3 гола.

В августе 2011 года главный тренер «Днепра» Хуанде Рамос заявил о том, что Русол завершил карьеру:

По словам самого Андрея, на момент заявления Рамоса он уже знал о необходимости завершения карьеры, но пока не собирался объявлять об этом публично:

После окончания карьеры футболиста стал работать в селекционной службе «Днепра», позже стал исполнительным директором клуба. В конце 2015 года совместно с Русланом Ротанём и Романом Зозулей основал в Днепропетровске футбольную академию. 12 января 2017 года Русол покинул свою должность в «Днепре» и почти год находился без работы, пока в январе 2019 не стал исполнительным директором СК «Днепр-1». Также он является одним из соучредителей «чёрно-жёлтых».

Достижения

Командные 
«Кривбасс»
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 1999/00

«Кривбасс-2»
 Бронзовый призёр Второй лиги Украины: 1999/00 (группа «Б»)

«Днепр» (Днепропетровск)
 Бронзовый призёр чемпионата Украины: 2003/04
 Финалист Кубка Украины: 2003/04

Личные 
 Заслуженный мастер спорта Украины
 Кавалер ордена «За мужество» III степени

Статистика

Клубы

Сборная

Голы за сборную

Награды 
 Орден «За мужество» III степени.
 Заслуженный мастер спорта Украины.

Личная жизнь 
Жена Ольга. Сын Адриан (2008 г.р.). Регулярно следит за хоккеем. Любимыми направлениями музыки называет джаз и R&B, марка автомобиля (цвет): Volkswagen Touareg (чёрный); любимый фильм — «Последний самурай»; любимый актёр — Аль Пачино; любимое блюдо — суши; любимый напиток — вода без газа; любимая книга — Борис Акунин, «Алмазная колесница»; любимая страна для отдыха — Таиланд; любимая команда — «Милан».

Примечания

Ссылки 
 Данные о футболисте на официальном сайте ФК «Днепр» Днепропетровск

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Звезда-2»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Кривбасс-2»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Днепр-2»
Футбольные функционеры Украины